Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Goran Prpić 3-6, 7-6(1), 6-3.

Teste di serie 

 Guy Forget (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)

 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Karel Nováček (semifinali)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1991
ATP Tour 1991